Gloeoheppia är ett släkte av lavar. Gloeoheppia ingår i familjen Gloeoheppiaceae, ordningen Lichinales, klassen Lichinomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Gloeoheppia